I.O.O.F. Building oder IOOF Building (für Independent Order of Odd Fellows Building) ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 I.O.O.F. Building (Idaho), ID-Nr. 84001090
 I.O.O.F. Building (Kalifornien), ID-Nr. 82002284
 IOOF Building (Arizona), ID-Nr. 86001150
 IOOF Building (Iowa), ID-Nr. 89002110
 IOOF Building (Massachusetts), ID-Nr. 80000535
 IOOF Building (Oregon), ID-Nr. 78002288

Siehe auch:
 Independent Order of Odd Fellows Building

IOOF Building